Borotín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Borotín (okres Blansko)
 Borotín (okres Tábor)